Мишель Журден-младший (; родился 2 сентября 1976 года в Мехико, Мексика) — мексиканский автогонщик бельгийского происхождения.
 Бронзовый призёр сезона серии Champ Car 2003-го года.

Общая информация 
Отец и дядя Мишеля-младшего — Мишель-старший и Бернар — в прошлом также профессионально занимались автоспортом; среди прочего неоднократно стартуя в гонках серии CART в 1980-90-е гг.

Спортивная карьера 
Мишель начал свою автогоночную карьеру в национальном первенстве Ф-Юниор в 12 лет. Позже он выступал в аналогичных чемпионатах в классах Ф-К и Ф2.

В 1996 году имя мексиканца стало известно широкому кругу любителей автоспорта, когда он, в числе многих малоизвестных пилотов, принял участие в дебютном сезоне американского первенства Indy Racing League. Журден проводит в серии три гонки; дебютирует в Indy 500 (квалифицировавшись 8-м и финишировав 13-м).

В сентябре того года Мишель проводит свою лучшую гонку в серии (в рамках этапа на Las Vegas Motor Speedway): квалифицировавшись лишь 22-м, он по ходу 200-круговой дистанции прорывается на второе место, в итоге уступив победителю гонки Ричи Хирну менее двух секунд.

Успехи молодого мексиканца заставляют обратить на него более пристальное внимание руководителей команд более сильного чемпионата CART: следующий сезон он начинает в качестве полноценного пилота команды Payton/Coyne Racing. За три сезона в не самом сильном коллективе Мишель привык к технике и набрался опыта борьбы с довольно сильными пилотами. Лучшая гонка этого периода карьеры приходится на 11 июля 1999 года, когда в рамках гонки на известном дорожном кольце Road America Журден финишировал 7-м, опередив Бобби Рэйхола и Джимми Вассера.

В межсезонье мексиканец переходит в Bettenhausen Racing. В первые гонки Мишель слишком часто не добирается до финиша, но позже он преодолевает эти проблемы. Частые сходы не дают Журдену сильно улучшить свои результаты в личном зачёте, но в рамках отдельных гонок он становится всё более конкурентоспособным: так в 1999 году он впервые финиширует в Top3, после этапа на Michigan International Speedway.

После двух лет в той организации, Мишель накануне сезона-2002 перебирается в стан одного из лидеров серии — Team Rahal. Постепенно привыкнув к новым возможностям, которые обеспечивала ему команда, Журденв 2003 году заметно прибавляет в качестве и стабильности результатов и борется за титул. Не слишком часто побеждая (2 победы в 18 гонках), Журден постепенно отпускает в чемпионской гонке Пола Трейси, а на последних этапах уступает и вице-чемпионство (отстав от Бруно Жункейры на четыре очка).

Накануне нового сезона коллектив Бобби Рэйхола покидает серию и мексиканец перебирается в RuSPORT. В новой обстановке Журден оказывается куда менее конкурентоспособен — лишь три финиша в Top5 за сезон откидывают его на 12-е место в общем зачёте.

Продлить контракт не удалось и по моде тех лет Мишель и его спонсоры переводят своё внимание на чемпионаты NASCAR. В следующие четыре года мексиканец проводит в различных второстепенных сериях сток-каров более тридцати стартов, но особо ничего не добивается.

Не добиваясь успеха в первенствах NASCAR, мексиканец пробует свои силы и в других сериях, стартуя в Rolex Sports Car Series, WTCC и A1 Grand Prix. Однако нигде мексиканцу не удаётся показать себя так, как когда-то в CART.

Постепенно Мишель переключается на менее престижные соревнования: он стартует на ряде этапов чемпионата мира по ралли, а также принимает участие в автомногодневке Carrera Panamericana, где в 2010 году занимает второе место.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Гонки «чампкаров»

Indy Racing League

CART / ChampCar 

Жирным выделен старт с поул-позиции. Курсивом — гонка, где показан быстрейший круг.

Результаты в Indy 500

Сводная статистика

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Раллисты по алфавиту
Автогонщики Мексики
Пилоты IRL IndyCar
Пилоты CART ChampCar
Пилоты Инди-500 из Мексики
Пилоты А1 Гран-при
Гонщики NASCAR
Пилоты WTCC
Пилоты Grand-Am
Пилоты WRC из Мексики
Пилоты HVM Racing